Сестроре́цк — железнодорожная станция сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги в городе Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга).

Расположена по обе стороны от переезда, по которому проходит улица Воскова и Дубковское шоссе. Платформа северного направления находится у дома 9, корпус 2, по улице Воскова, платформа южного направления — у проезда на Бочагу. В большинстве случаев на станции происходит разъезд электропоездов. С южной стороны переезда, помимо платформы, расположен вокзал (с другой стороны путей).

Из южной горловины станции отходит путь с недействующей ныне грузовой платформе, находящейся рядом со станцией. Южнее станции путь проходит по мосту через Водосливный канал. Раньше по мосту пролегало два пути, это заметно по опорам моста, изначально рассчитанным на два пути. Из северной горловины отходит недействующий ныне путь к бывшей овощной базе (сейчас там дом «Водолей») на Цемяночной и далее дорога идёт на Сестрорецкий инструментальный завод.

Платформа является конечной для части поездов. Остальные поезда следуют со всеми остановками:
 На юг — до Финляндского вокзала;
 На север — большинство до Белоострова, и раз в неделю — до Гаврилова.

Также ходит круговой поезд через Белоостров и Парголово до Петербурга, в середине 2000-х он был отменён, но снова появился в расписании 2019 года.

История 
Первая железная дорога Миллера в Сестрорецк была проложена от станции Белоостров в Сестрорецк на Пески. Станция на Песках была огорожена:
27 марта 1876 года поступила жалоба на руководство станции. Ученики школы, обучающиеся в ней по вечерам, иногда до 10-12 часов вечера по окончании занятий того, что ведущие в селение ворота, находятся в ведении Сестрорецкой станции запираются гораздо раньше. Учащиеся ходили через пути мимо платформы. Начальник станции заявил, что пропускать не будет. Таким образом, ученики должны будут обходить кругом через Канонерку, то есть по кругу более двух вёрст. Поэтому управа обращается и просит отменить распоряжение начальника станции. Если не решить об отмене, то устроить калитку, в заборе у ворот около станции. Ключ будет у учительницы и калитка будет отворяться.
Платформа была устроена одновременно с пуском участка Раздельная — Сестрорецк Приморской Санкт-Петербург — Сестрорецкой железной дороги 26 ноября 1894 года.

Деревянное здание вокзала, Сестрорецко-Приморской ж.д. расположенное около платформы, с которой отправляются поезда на Санкт-Петербург, было построено П. А. Авенариусом одновременно с вводом станции в конце XIX века.

1 июня 1952 года сестрорецкая линия была электрифицирована.

В 1970 году станция Сестрорецк обслуживалась начальником станции, дежурным по станции, товарным кассиром, два билетных кассира и старший кассир..

К концу XX века здание предельно изношено и требует капитального ремонта. По планам железнодорожников должно быть построено новое здание вокзала за магазинами у второй платформы. Старое здание, помещения которого сдаются в аренду не по назначению, мечтают отреставрировать, как имеющее культурно-историческую ценность, и передать под краеведческий музей.

В конце 2009 — начале 2010 годов вместо маленькой старой будки для дежурного по переезду было построено новое двухъярусное здание

…На станции Сестрорецк вместо древней деревянной и тесной избушки построено современное двухъярусное здание для дежурного. По своей архитектуре наблюдательный пункт напоминает капитанский мостик большого подводного крейсера. Осталось заменить деревянные шлагбаумы на металлические и закончить установку подъёмных барьеров.

В 2013 году в Сестрорецке по сообщениям местных газет, построят новый вокзал — современный комплекс обслуживания пассажиров, который будет включать в себя также помещения сферы услуг. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

В 2012 году заключён договор с инвестором на строительство комплекса, выполняются проектные работы. В связи с подготовкой к празднованию 300-летия города Сестрорецка, работы начались со сноса прилегающего к вокзалу «блошиного» рынка (торговый комплекс ООО «Римп-клуб»), существовавшего здесь более 20 лет.

В июле 2013 года Сестрорецкое телевидение сообщило, что РЖД пересмотрело свои планы и решило сохранить первозданное, старое, единственное из сохранившихся на железной дороге здание вокзала, полностью его отреставрировав.

XX век 
Авенариус, Пётр Александрович, в конце XIX века начал строительство железной дороги из Санкт-Петербурга в Сестрорецк. В 1894 году поезда стали прибывать к берегу Водосливного канала «Шипучка», к временно сооружённой земляной платформе. Для продолжения дороги требовалось возвести железнодорожный мост на каменных устоях, сделать насыпь через Бочагу, соорудить паровозное депо, обустроить ветку к оружейному заводу и соорудить железнодорожный вокзал. На это ушло несколько лет.
В 1900 году здание вокзала возвели на городской окраине, на пересечении железной дороги и Дубковского шоссе. Участие в проектировании принимал и П. А. Авенариус. Двойное остекление окон и несколько печей позволяли содержать здание тёплым, в самые крепкие морозы. В зале ожидания была изразцовая печь финского завода «Або». Её облицовка состояла из белой керамической плитки, покрытой глазурью. Верхняя часть печи была украшена кружевным цветочным орнаментом. Вокзал был не типовым и имел оригинальную планировку, с набором железнодорожной инфраструктуры. Здание не было отягощено архитектурными излишествами, так как приезд царствующих особ не предполагался. Внешняя простота компенсировалась декоративными стропилами торцов крыши, а также балконами с ажурной деревянной решёткой. Первый этаж занимали билетные кассы, зал ожидания и буфет. На втором этаже, куда вела крутая деревянная лестница, располагались помещения гостиницы, в том числе и для отдыха поездных бригад. Планировка здания позволяла пассажирам, войдя с привокзальной площади, пройти к кассам и выйти с другой стороны вокзала под навес платформы. Вокзал был построен к открытию движения и в середине 1899 года принял первых пассажиров. В то время застройки в сторону морского побережья не было, и именно с вокзала началось развитие Дубковского шоссе и прилегающих территорий. Весной 1900 года запустили движение по двухколейному участку железной дороги к будущему санаторию, а летом 1900 года открылся и сам санаторий Сестрорецкий Курорт. Вокруг вокзала закипела жизнь. Стали появляться лавки и магазины, на площади дежурили извозчики в ожидании клиентов. Традиционная плата была целковый у трезвого извозчика, с пьяным можно было прокатиться и за двугривенный или за червонец.
Русско-японская война и промышленный кризис в начале XX века обрушили акции дороги. Банкротство и казённое управление. Вокзал в этот период был подвергнут внешней реконструкции. Его стены были обшиты новой вагонкой, трёхстворчатые окна на одну створку сужены, исчезли балконы и декоративные стропила, а над входом в здание появились дополнительные козырьки. Возле здания вокзала, на платформе был сооружён павильон-навес, защищавший пассажиров от дождя и ветра в непогоду. Конфигурация обрешётки стен стала в значительной степени напоминать стиль зданий казённых железных дорог. По счастливой случайности здание уцелело во время ВОВ и не оказалось в числе более 500 сестрорецких, деревянных сгоревших или разобранных на дрова, как Новодеревенский вокзал. Вдоль его стен уходили к рубежу обороны бронепоезда «Сталинец-28» и «Смерть врагу». На привокзальной площади во время ВОВ передавались радиосводки с фронта, а в 1943 году прошёл первый поезд из ещё блокадного Ленинграда.

До 90-х годов XX века у второй платформы стоял небольшой стеклянный сувенирный ларёк, за ларьком вдоль платформы протянулся длинный деревянный киоск с всегда оживлённой пивной точкой и пунктом приёма стеклотары. На привокзальной площади была остановка междугороднего автобуса Ленинград — Выборг, и стоянка такси. В углу площади под открытым навесом стояли автоматы с газированной водой. Большое двухэтажное здание вокзала, с высоким чердаком на третьем этаже, светло-зелёными стенами фасада, обрамлёнными строгой белой обрешёткой, имело парадный вид, и было украшением безымянной площади, окружённой со всех сторон одноэтажными домами. В зале ожидания сохранилась высокая белая кафельная печь с красивым орнаментом сверху, у которой можно было согреться зимой и укрыться от дождя летом. Напротив неё касса предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования, закрытой уже в 2000-е годы. Рядом ещё две кассы продажи билетов на поезда электричек. Рядом с тамбуром дверь в буфет, где можно было выпить чай с ароматными пирожками. Из зала ожидания был открыт по тёмному коридорчику проход к железнодорожным рельсам. До 50-х годов сестрорецкий вокзал был соизмерим со старым двухэтажным зданием Финляндского вокзала в Ленинграде. За прошедшие с 50-х годов XX века до 2000-х многое у вокзала изменилось. Исчезли улицы и целые кварталы деревянных дач, ряд привокзальных магазинчиков и маленький кинотеатр «Прожектор», который стоял на месте современного дома «Змей-Горыныч». В начале XXI века был последний внешний ремонт здания. В 2004 году была заменена внешняя вагонка, колер которой не соответствовал первоначальному. Второй этаж более 10 лет сдаётся в аренду рыночным работникам, там убраны внутренние перегородки. В 2013 году рынок с привокзальной площади убрали, но ларьки пытаются прилепиться к зданию вокзала.
В небо устремились каменные небоскрёбы, окружающие со всех сторон, теперь уже маленькое деревянное здание вокзала, нашего счастливого детства. Чудом сохранившиеся здание больше века украшает Сестрорецк, став одним из его символов. Оно сыграло большую роль в становление города, как столичного центра отдыха и здоровья.

Культурное наследие 
Сестрорецкий вокзал отмечен присутствием А. Блока. Вот как он об этом пишет в письме своей жене Л. Д. Блок:

24 мая. Ночь. (1907. Сестрорецк)

Милый друг.

Я пишу тебе с Сестрорецкого вокзала. Сижу и пью. Пьеса («Песня любви») подвигается. Я сейчас был в Левашове — на той лесной дороге, где мы были с тобой давно. Там так же хорошо, как было. Лесной воздух. Ёлки и вечерний туман. Большая часть первого акта — о тебе. Твоё письмо получил — и книгу. Когда приеду — не знаю. Думаю, что приеду. Мыслей очень много. И какая-то глубокая, подстерегающая усталость. Пиши мне и помогай.
 
Саша.

Этот листик из того леска в Левашове, где мы были с тобой. Там совсем Шахматовское — ёлки, рябина и брусника на мху.

Транспорт 
Рядом с вокзалом расположены две остановки, на которых останавливаются автобусы:

 211 Чёрная речка — Зеленогорск
 215 Кронштадт — улица Борисова
 216 Старая деревня — Курорт
 302 Тарховка, улица Матросова - улица Борисова
 306 Дюны — Курорт
 307 Курорт — Горская
 309 обратный к 307
 310 Дюны — Разлив
 311 Курорт — улица Борисова
 312 обратный к 311
 315 Песочная — Курорт

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Проект нового вокзала в Сестрорецке
 Вариант нового вокзала в Сестрорецке
 Проект службы заказчика ж.д. станции в Сестрорецке
Проект службы заказчика ж.д. станции в Сестрорецке

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Транспорт Сестрорецка
Здания и сооружения Сестрорецка